Кабаковский сельсове́т — упразднённое в 2013 году муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр — село Кабаково.

История 
4 декабря 2013 года включён в состав Кашинского сельсовета

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 621 человек, в том числе 302 мужчины и 319 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Кабаково.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Алейского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году